Anthothoe vagans är en havsanemonart som först beskrevs av Ronald Lewis Stuckey 1909.  Anthothoe vagans ingår i släktet Anthothoe och familjen Sagartiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
vagans